Gli spareggi per l'accesso al Gruppo Mondiale (World Group Play-offs in inglese) sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2010. Gli otto vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2011, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Colombia vs. Stati Uniti

Israele vs. Austria

Germania vs. Sudafrica

Svezia vs. Italia

India vs. Brasile

Australia vs. Belgio

Kazakistan vs. Svizzera

Romania vs. Ecuador

Voci correlate
Coppa Davis 2010
Coppa Davis 2010 Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

World Group Play-offs